Peer Gynt – suita Edvarda Griega
 Peer Gynt – dramat Henrika Ibsena
 Peer Gynt – balet Alfreda Schnittke
 Brand – Peer Gynt – mimodram na 2 fortepiany preparowane i zespół kameralny Juliusza Łuciuka